Johan Hedin kan syfta på:

 Johan Hedin (musiker), svensk folkmusiker
 Johan Hedin (politiker), svensk politiker (Centerpartiet)